Alacrán puede referirse a:

Animales
 Alacranes o escorpiones, orden de arácnidos provistos de un par de apéndices en forma de pinza (pedipalpos) y una cola acabada en un aguijón.
 Alacran, género de escorpiones en la familia Typhlochactidae.
 Madres de alacrán, grupo de órdenes de arácnidos.

Plantas
 Alacrán, nombre vulgar de algunas plantas dentro del género Heliotropium cuyas inflorescencias son cimas helicoidales:
 Alacrán, nombre común en Argentina de la especie Heliotropium amplexicaule.

Otros
 Alacrán, personaje del humorista y actor argentino Rodolfo Samsó.
 Alacranes del Norte, equipo de fútbol salvadoreño fundado en 2002 y que desapareció en 2011,
 el Escuadrón Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina.
Alácran, término peyorativo usado en la política venezolana para referirse a los políticos autodenominados opositores con simpatías y conexiones al chavismo.

Enlaces externos